Завиша Милосавлевич (; 17 июля 1961, Бор, Югославия) — сербский футбольный тренер.

Биография 
Тренерскую карьеру начал с 1986 года. Много лет возглавлял югославские детские и юношеские команды. Входил в тренерские штаб загребского «Динамо». На родине возглавлял клубы «Динамо» (Могрен) и «Бор».

В течение 4 лет работал с юношескими сборными Сербии и входил в тренерский штаб молодежной сборной.

С 2001 по 2002 год работал в Руанде с командой АПР.

В разное время возглавлял сборные Лесото и Пакистана.

25 января 2014 года был назначен главным тренером бишкекского клуба «Дордой».
После неудач в Кубке АФК, Чемпионате и Кубке Кыргызстана 27 октября 2015 года был отправлен в отставку.

Достижения 
 Чемпион Премьер Лига Руанды: 2001.
 Обладатель Кубка Руанды: 2002.
 Чемпион Шоро Топ Лига. 2014.
 Обладатель Кубка Независимости Киргизии: 2014.
 Обладатель Суперкубка Киргизии: 2014.
 Обладатель Кубка Алатоо: 2015.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Дордой»

Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры ФК «Бор»
Тренеры ФК АПР
Тренеры сборной Лесото по футболу
Тренеры сборной Пакистана по футболу
Тренеры ФК «Дордой»
Тренеры ФК «Тимок»